Српске новине се може односити на:

 Сербскија новини, излазиле 1791–1792. у Бечу
 Новине сербске, покренуте 1813. у Бечу
 Новине србске, покренуте 1834. у Крагујевцу и настављене у Београду (службени гласник Краљевине Србије)
 Српске новине (четничке), покренуте 1945. у Риму
 Српске новине (Грчка), покренуте 2006. у Атини

Види још 
 Сербске новине (-{Serbske Nowiny}-) лужичкосрпске су новине.